L'Assassinat du duc de Guise est le titre de plusieurs œuvres artistiques de natures diverses relatant l'assassinat, dans le château de Blois en , du duc  sur ordre du roi de France , lors des États généraux  réunis à Blois :
 L'Assassinat du duc de Guise, peinture de Paul Delaroche en 1834 ; 
 L'Assassinat du duc de Guise, film français réalisé par Georges Hatot et Alexandre Promio pour Auguste et Louis Lumière en 1897 ;
 L'Assassinat du duc de Guise, film français réalisé par Ferdinand Zecca en 1902 ;
 L'Assassinat du duc de Guise, film français réalisé par André Calmettes et Charles Le Bargy en 1908 ;
 L'Assassinat du duc de Guise, téléfilm français réalisé par Guy Lessertisseur en 1960, dans la série La caméra explore le temps.

Voir aussi 
 L'Exécution du duc de Guise, téléfilm français réalisé par Pierre Bureau en 1971